VDM kan syfta på:

 VDM – latinskt uttryck för prästens roll i den lutherska kyrkan, se Verbi divini minister
 Kommunpartiet VDM – ett lokalt parti i Västerviks kommun